Ветерина́рная патоло́гия — международный рецензируемый научно-практический журнал по фундаментальным и прикладным вопросам ветеринарии и смежных с ветеринарией наук. 

Входит в перечень научных журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Издание

"Ветеринарная патология" выпускается с 2001 года.

Журнал выходит ежеквартально; распространяется в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии.

Полные тексты всех статей, опубликованных с 2002 года, находятся в открытом доступе на сайте журнала.

Тематика 

В журнале публикуются оригинальные статьи, описание новых методов исследования, обзоры и дискуссии, а также краткие сообщения, случаи из практики и хроники, история ветеринарии. 

В журнале имеются следующие рубрики:

 Биология и генетика
 Репродуктивная биотехнология, цитология, эмбриология
 Морфология и анатомия
 Биохимия, биофизика, физиология, патологическая физиология
 Микробиология, вирусология, иммунология, инфекционные болезни
 Эндокринология и внутренние незаразные болезни
 Клиническая и экспериментальная хирургия
 Паразитология и инвазионные болезни.
 Дерматология
 Офтальмология
 Стоматология
 Клиническая фармакология, токсикология, судебная ветеринарная медицина
 Экология, эпизоотология
 Зоогигиена, санитария
 Лабораторная и клиническая диагностика
 Ветеринарно-санитарная экспертиза, организация ветеринарного дела
 Кормление и технологии содержания животных

В одном выпуске журнала обычно выходит около 30 статей.

Рецензирование 
"Ветеринарная патология" является рецензируемым журналом.

Рукописи, поступающие в журнал, направляются по профилю научного исследования на рецензию независимому рецензенту. При этом к рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же научно-исследовательском учреждении или высшем учебном заведении, где выполнена работа. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным редактором журнала.

Восстановление звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ» 
Известность в СМИ получила инициатива журнала по восстановлению почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Этот вопрос также поднимался представителями журнала на прямой линии с Владимиром Путиным в 2015 году. 

Звание было исключено из государственной наградной системы в 2010 году.

Влияние 
Журнал занимает 31-е место в международном рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Сельское и лесное хозяйство".

Импакт-фактор журнала по оценке РИНЦ от 2015 года составляет 0,4. 

Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам в 2015 году имел значение 476, а десятилетний индекс Хирша - 9.

Руководство 
Директором журнала является Т.Е.Болдовская. Главный редактор – профессор, доктор биологических наук А.М.Ермаков. Заместитель главного редактора – доктор биологических наук П.В.Аксенова.

См.также 
 Список научных журналов ВАК Минобрнауки России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о журнале на сайте eLIBRARY

Междисциплинарные научные журналы